Příjmení Kirijenko (, ) má více nositelů:

 Grigorij  Kirijenko (* 1965), sovětský a ruský sportovní šermíř, šavlista
 Sergej Kirijenko (* 1962), ruský politik, bývalý premiér
 Zinaida Kirijenková (* 1933), ruská filmová herečka